Verdensmesterskaberne i snooker 2013 med det officielle navn Betfair World Snooker Championship, blev afviklet i perioden 20. april-6. maj 2013 i Crucible Theatre i Sheffield, England. De 16 bedst rangerede spillere er automatisk kvalificerede til VM. De sidste 16 deltagere findes ved en kvalifikationsturnering der afholdes umiddelbart inden VM.

Præmiesum 
Turneringen omfattede præmier som følger:

Vinder: £250.000
Tabende finalist: £125.000
Semifinalist: £52.000
Kvartfinalist: £24.050
De sidste 16: £16.000
De sidste 32: £12.000
De sidste 48: £8.200
De sidste 64: £4.600

Højeste break i kval-turneringen: £1.000
Højeste break i hovedturneringen: £10.000

Total præmiesum: £1.111.000

Resultater

Kvalifikation
Turnerings 1–3 kvalifikationsrunde blev spillet 6. - 11. april 2013 på English Institute of Sport i Sheffield. Kvalifikationsturneringens finalerunde blev spillet mellem 13. - 14. April 2013 det samme sted .

Liste over 100-breaks 
Dette er listen over 100-breaks ved kvalifikations- og hovedturnering

Kvalifikationsturneringen
Der er var 63 100-breaks ved kvalifikationsturneringen:

 142, 133, 113, 104 Sam Baird
 140, 122, 117, 100 Yu Delu
 139 Ryan Day
 138, 117, 100 Ben Woollaston
 138, 103 Matthew Selt
 137 Robin Hull
 136, 120, 104 Michael White
 131, 128, 114, 100 Jack Lisowski
 131, 102 Patrick Wallace
 131 Dominic Dale
 130 Jimmy White
 129 Thepchaiya Un-Nooh
 128 Joe Perry
 128 Ken Doherty
 124 Michael Wasley
 123, 121 Mike Dunn
 122 Anthony Hamilton
 117, 113, 101, 100 Kurt Maflin
 115, 103 Mark Davis

 115 Justin Astley
 114, 105, 102 Liam Highfield
 114, 101 Tony Drago
 112, 100 Joel Walker
 110, 109 Mark King
 108 Marco Fu
 106 Thanawat Thirapongpaiboon
 105, 100 Joe Swail
 105 Craig Steadman
 103 Daniel Wells
 103 Barry Pinches
 103 Liang Wenbo
 103 Alfie Burden
 102 Paul Wykes
 102 Alan McManus
 102 David Gilbert
 100 Pankaj Advani
 100 Cao Yupeng

Hovedturneringen
Der er var 56 100-breaks i hovedturneringen:
 143 Neil Robertson
 142, 127, 118, 117, 112, 109, 104 Judd Trump
 140, 119, 113, 106, 105, 104 Ricky Walden
 133, 133, 125, 124, 113, 111, 106, 106, 105, 104, 103, 102, 100 Ronnie O'Sullivan
 133, 127, 114, 104, 100 Barry Hawkins
 131, 129, 114, 107, 104, 103 Ding Junhui
 128, 128, 112, 112, 106 Shaun Murphy
 117 Marco Fu
 111, 106 Stuart Bingham
 106, 104 Robert Milkins
 106 Ali Carter
 103 Mark Selby
 102, 101, 100 Michael White
 100 Jack Lisowski
 100 Graeme Dott

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

2013
Sport i 2013